SMPS peut faire référence à : 
 Syndicat des Manageurs Publics de Santé
 des particules stables massives (en anglais : SMPs)
 spectromètre de mobilité électrique (SMPS, ) en Nanométrologie.

Voir aussi 
SMP